NWL Superliga siatkarzy – 66
 NWL Superliga siatkarzy – 67